Bourne é uma palavra do idioma anglo-saxão, utilizado antigamente na Inglaterra. Refere-se a um riacho, originário de uma fonte, e é utilizado comumente no sul do país, especialmente em Dorset, para designar um pequeno rio, especialmente em nomes compostos, como Winterbourne. É utilizado como topônimo ou parte de topônimo, geralmente no interior da regiões das downlands de giz. Entre as formas alternativas usadas estão bourn e borne. Esta última variante, encontrada em topônimos como Camborne, teria vindo do córnico, e refere-se a um monte. 

Born/borne, em alemão, também significa "fonte", e está relacionada à raiz indo-europeia bhreu. A forma aparece utilizada em diversos topônimos por toda a Europa, o que indica ser um precursor etimológico do termo anglo-saxão.

Bourne pode se referir a:

Geral
 Bourne (sobrenome), sobrenome comum do idioma inglês
 Bourne shell, shell do sistema operacional Unix
 Jason Bourne, personagem fictício, protagonista da trilogia de romances de Robert Ludlum, bem como de suas adaptações cinematográficas
 Bourne Co. Music Publishers, editora musical americana

Topônimos

Reino Unido 
 Rio Bourne (Wiltshire), afluente do rio Avon em Wiltshire, Inglaterra
 Rio Bourne (Berkshire), afluente do rio Pang em Berkshire, Inglaterra
England
 Rio Bourne (Dorset), rio que cruza Bournemouth, na Inglaterra, e deságua no Canal da Mancha
 Rio Bourne (Chertsey), afluente do rio Tâmisa em Surrey, Inglaterra
 Rio Bourne (Addlestone), a tributary of the River Thames in Surrey, England
 Rio Bourne (Kent), afluente do rio Medway, em Kent, Inglaterra
 Bourne Eau, que cruza a cidade de Bourne, Lincolnshire, Inglaterra, e deságua no rio Glen
 Bourne (Lincolnshire), cidade da Inglaterra
 Bournemouth, cidade em Dorset, Inglaterra
 Southbourne (Dorset) e Westbourne (Dorset), subúrbios da cidade inglesa de Bournemouth, em Dorset
 Cambourne (Cambridgeshire), cidade em Cambridgeshire, Inglaterra
 Bourne End (Bletsoe), vilarejo em Bedfordshire, Inglaterra
 Bourne End (Cranfield), vilarejo em Bedfordshire, Inglaterra
 Bourne End (Buckinghamshire), vilarejo na Inglaterra
 Bourne End (Hertfordshire), vilarejo na Inglaterra

Estados Unidos 
 Bourne (Massachusetts), cidade dos Estados Unidos

Sufixo 
Como Bourne, aparece em:
 Melbourne (desambiguação), nome comum a diversos topônimos 
 Cranbourne (Victoria), subúrbio de Melbourne, na Austrália
 Fishbourne (desambiguação), nome comum a diversos topônimos
 Nutbourne, vila no lado de West Sussex da fronteira com Hampshire, nas proximidades de Emsworth, Inglaterra
 Southbourne, vila no lado de West Sussex da fronteira com Hampshire, nas proximidades de Emsworth, Inglaterra
 Otterbourne, vila próxima a Winchester em Hampshire, Inglaterra
 Eastbourne, grande cidade em East Sussex, na costa sul da Inglaterra
 Winterbourne (riacho), riacho que dá nome a diversas vilas e cidades em Dorset e Wiltshire, Inglaterra
 Rio Ravensbourne, afluente do rio Tâmisa no sul de Londres, que cruza a região chamada de Ravensbourne, em Bromley, Inglaterra

Como Bourn, aparece em:
 Bourn, Cambridgeshire, vila na Inglaterra
 Lambourn, vila em Berkshire, Inglaterra

Como Borne, aparece em:
 Camborne, cidade da Cornuália
 Cranborne, vila e região de Cranborne Chase, em Dorset, Inglaterra
 Sherborne, cidade de Dorset, Inglaterra
 Wimborne Minster, cidade de Dorset, Inglaterra

Desambiguação